Павел Юрьевич Делий — российский валторнист, музыкальный педагог, учёный. Заслуженный артист Российской Федерации (2008). Кандидат педагогических наук (2003).

Биография 
Обучался в Государственном училище духового искусства (ГУДИ) (класс преподавателя А. Е. Бисембина), МГК им. П. И. Чайковского (класс заслуженного артиста РФ Анатолия Сергеевича Дёмина).

В разные годы работал солистом Московского государственного академического симфонического оркестра, Государственного симфонического оркестра «Молодая Россия» п\у М. Б. Горенштейна, Академического Большого концертного оркестра им. Ю. В. Силантьева, Государственного духового оркестра России, Московского государственного академического симфонического оркестра п\у П. Когана, Московского брасс-квинтета им. Т. А. Докшицера.

В 2001 году становится учредителем и художественным руководителем Арт-студии «Маэстро» (Содружество профессиональных музыкальных коллективов Москвы)

С 2002 года преподаватель Московского государственного университета культуры и искусств.

В 2003 году кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по теме «Формирование исполнительского аппарата валторниста в процессе профессиональной подготовки».

В 2008 году приказом президента Российской федерации Д. А. Медведева присуждено почетное звание «Заслуженный артист России».

В 2013 году приказом Министерства образования и науки Российской Федерации присвоено ученое звание Доцента.

С 2015 года Делий П. Ю. член редакционной коллегии научного журнала «Музыка и время». Является автором серии научных статей по истории духового исполнительства, теории и методике обучения игре на духовых инструментах, а также учебно-методических работ по музыкальной педагогике и психологии.

С февраля 2017 года заведует кафедрой духовых оркестров и ансамблей Московского государственного института культуры. Член ученого совета МГИК.

В ноябре 2017 года Делий П. Ю. избран действительным членом Международной академии информатизации при ООН.

Награды 

— Благодарность министра культуры РФ А. С. Соколова (2006 г.)

— Лауреат премии им. Михаила Ломоносова (2006 г.)

— Медаль «Честь и польза» Международного Благотворительного фонда «Меценаты столетия».

Источники

Ссылки 
 Павел Делий на сайте арт-студии «Маэстро»
 Павел Делий на сайте МГК им. Чайковского
 Павел Делий на сайте МГИК.

Академические музыканты России
Валторнисты России
Валторнисты по алфавиту
Выпускники Московской консерватории
Выпускники Московского государственного института культуры
Преподаватели Московского государственного института культуры
Музыканты Московского государственного академического симфонического оркестра
Музыканты государственного симфонического оркестра «Новая Россия»